Трка на 1.500 метара за жене, била је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано 12., 14. и 16. августа на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж.

Титулу олимпијске победнице са Олимпијских игара у Лондону 2012 ... је Сања Ричардс-Рос из САД.

Земље учеснице 
Учествовало је 42 такмичарки из 25 земаља.

Рекорди пре почетка такмичења 
(стање 11. август 2016)

Најбољи светски резултати у 2016. години 
Десет најбољих такмичарки на 1.500 метара 2016. године пре почетка такмичења (11. августа 2016), имале су следећи пласман на светској ранг листи.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Квалификациона норма 
Такмичарке које су периоду од 1. јануара 2015. до 11. јула 2016. године оствариле норму квалификовале су се на ОИ.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама су такмичарке биле подељене у 3 групе. За полуфинале пласирале су се по шест првопласиране из сваке групе (КВ) и шест према постигнутом резултату (кв).,,

Полуфинале 
У полуфиналу такмичарке су биле подељене у 2 групе. За финале пласирале су се по пет првопласиране из сваке групе (КВ) и две према постигнутом резултату (кв).,,

Финале 
Финале је одржано 16.8.2016. у 22:30 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетна сатница и резултати атлетских такмичења на ЛОИ 2016. сајт ИААФ
 Званични сајт Олимпијских и Параолимпијских игара Рио 2016.-1.500 м за жене 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2016.
Трка на 1.500 метара на Летњим олимпијским играма